
Termin -{DMT}- ima više značenja.

 Dimetiltriptamin, psihodelični triptamin.
 Dimetiltereftalat, poliesterski prekurzor
 Dezoksi metil testosteron, steroid
 Dimetilglicin N-metiltransferaza, enzim